Жо́дино () — топоним в Республике Беларусь.

 Жодино — город областного подчинения в Минской области.
 Жодино — железнодорожная станция и вокзал на линии Оршанского направления БЧ, расположенный в городе Жодино.

См. также 
 Тюрьма в Жодино